Topònims:
 Illa Livingston, illa antàrtica a les Illes Shetland del Sud, Antàrtida Occidental 
 Livingston (Alabama)
 Livingston (Califòrnia)
 Livingston (Carolina del Sud)
 Livingston (Illinois)
 Livingston (Kentucky)
 Livingston (Louisiana)
 Livingston (Montana)
 Livingston (Nova Jersey)
 Livingston (Tennessee)
 Livingston (Texas)
 Livingston (West Lothian), ciutat d'Escòcia al comtat de West Lothian 
 Livingston (Wisconsin)
 West Livingston, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Texas 
 Biografies: Jay Livingston (McDonald, Pennsilvània, 1915 - Los Angeles, Califòrnia, 2001), compositor estatunidenc